Кариньян () — багатозначний термін французького походження.

Географія 
 Кариньян (Канада) — канадський муніципалітет в провінції Квебек.
 Кариньян (Арденни) — французька комуна в департаменті Арденни.
 Кариньян-де-Бордо — французька комуна в департаменті Жиронда.
 Кариньяно — містечко в Італії

Інше 
 Кариньян (виноград) — червоний сорт винограду для масового виробництва вин.